Писаревское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок 4-е Отделение Государственной Селекционной Станции.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 2387 человек, в том числе 1119 мужчин и 1268 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 4-е Отделение Государственной Селекционной Станции
 1-е Отделение Государственной Селекционной Станции
 Булюшкина
 Иннокентьевский
 Центральные Мастерские

Примечания 

Тулунский район
Сельские поселения Иркутской области